Чёртов па́лец — многозначное понятие.

 Чёртов палец — русское название ростров белемнитов.

Вершины 
 Чёртов палец — скала в Майкопском районе Адыгеи.
 Чёртов палец — скала в Абзелиловском районе Башкирии.
 Чёртов Палец — скала в городском округе Феодосия Республики Крым.
 Чёртов палец — гора в Алтайском районе Алтайского края.
 Чёртов палец — кекур в Авачинской бухте, в Камчатском крае.
 Чёртов палец — гора в Туапсинском районе Краснодарского края.
 Чёртов палец — одна из скал на вершине горы Колпаки в Горнозаводском районе Пермского края.
 Чёртов палец — гора в городе Орске Оренбургской области.
 Чёртов палец — гора в Сызранском районе Самарской области.
 Чёртов палец — кекур на острове Кунашире, в Южно-Курильском районе Сахалинской области.
 Чёртов палец — скала в городском округе Верхний Тагил Свердловской области.

Реки 
 Чёртов Палец — река в Облученском районе Еврейской автономной области, приток Биры.
 Чёртов Палец — река в Оймяконском районе Якутии, приток Чурукты.

Примечания